Kloster Anhausen bezeichnet:

 Kloster Anhausen (Satteldorf), ehemaliges Paulinerkloster nahe Satteldorf im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kloster Anhausen an der Brenz, ehemaliges Kloster in Anhausen im Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg